Tatakamotonga steht für:

 Tatakamotonga (Distrikt), Distrikt des Tongatapu-Atolls in Tonga
 Tatakamotonga (Ort), Ort in Tonga